

Persone 
Aleksei Lotman
Jurij Michajlovič Lotman 
Marie-Marguerite Lotman
Mihhail Lotman
Paul Lotman